Сион може да се отнася за:

 Сион, хълм в югозападната част на Ерусалим
 Орден на Сион, име на организация, която е основана от монархиста Пиер Плантар
 Сион (замък), замък в Чехия

География 
 Сион (град), град в Швейцария
 Сион (село), село във Франция, департамент Жерс
 Сион (Рейсвейк), квартал на нидерландския град Рейсвейк
 Сион (Мумбай), квартал на индийския град Мумбай

Спорт 
 ФК Сион, швейцарски футболен отбор